B307 ou B-307 peut faire référence à :
 B-307, un ancien sous-marin d'attaque conventionnel soviétique ;
 Bundesstraße 307, une route fédérale allemande reliant Lenggries à Schleching.